Даниловское благочиние может означать:
 Даниловское благочиние — округ Московской епархии.
 Даниловское благочиние — округ Ярославской епархии.